Kovács Mária
 Kovács Mária (1883–1977) festő
 Kovács Mária (1926–2003) Jászai Mari-díjas színésznő
 Kovács Mária (1981) világbajnok ökölvívó

Hasonló nevűek
 Kovács M. Mária (1953–2020) történész, a Közép-európai Egyetem professzora
 N. Kovács Mária (1920–2005) szobrász